Ица — один из майяских языков, относится к юкатекской ветви. Сегодня на языке могут говорить лишь несколько пожилых людей в местности к северу от озера Петен-Ица на севере Гватемалы. Язык близок к вымиранию, почти все представители этой этнической группы перешли на испанский. Близкородственным языком является юкатекский, имеющий почти 800 тысяч носителей в соседней Мексике, однако он довольно плохо понимаем носителями ица.

Примеры лексики 
 Один — Jun
 Два — Ka
 Три — 'Ox
 Четыре — Kan
 Пять — Job
 Мужчина — Winik
 Женщина — Ixch’up
 Собака — Pek'
 Солнце — K’in
 Луна — Ix’uj
 Вода — Ja'

Ссылки 
 Ресурсы ица на Native-languages.org

Майяские языки
Языки Гватемалы